Токарський — чоловіче прізвище; жіноча форма — Токарська. Відомі носії:

Токарський 
 Токарський Андрій Юрійович — керівник центру, лікар клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова, заслужений лікар України.
 Токарський Віктор Арсентійович (1955—2020) — український зоолог і еколог.
 Токарський В'ячеслав Валерійович — солдат Збройних сил України. Кавалер ордена «За мужність» III ступеня (27.11.2014).

Токарська 
 Токарська Валентина Георгіївна (1906, Одеса — 1996, Москва) — радянська, російська актриса. Народна артистка Росії (1993).
 Токарська Тетяна Петрівна (1906, Полтава — 1984, Київ) — українська кіноактриса та режисер.

Примітки